Biografies: Linus Carl Pauling és conegut com el pare de la física quàntica.
 Química: L'Escala de Pauling és usada per a mesurar l'electronegativitat.